Le premier corps des dragons allemands est une unité de l'armée impériale austro-hongroise. Cette unité a été créée en 1768 sous .

Forces armées autrichiennes
Unité de cavalerie de la monarchie de Habsbourg